Nāgārjuna peut faire référence à :
 Nāgārjuna ( - ), auteur des stances du milieu ;  
 Nāgārjuna, un alchimiste du .